M78 – oggetto del Catalogo di Messier